Kulin steht für:

 eine Ortschaft und ein Verwaltungsgebiet in Australien, siehe Kulin Shire
 Kulin People, eine Nation der australischen Aborigines
 (3019) Kulin, ein Asteroid des Hauptgürtels

Kulin ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Katja Kulin (* 1974), deutsche Autorin
 Ayşe Kulin (* 1941), türkische Journalistin und Schriftstellerin
 György Kulin (1905–1989), ungarischer Astronom
 Kulin (Ban) (1163–1204), bosnischer Herrscher

Siehe auch:
 Coulin